Östan kan avse:
 Vind från öster – se Vind#Namngivning av vinden.
  – ett av Waxholmsbolagets fartyg.